|-
| 173001 - ||  || 20 iunie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 173002 Dorfi || 2006 OS || 17 iulie 2006 ||  || 
|-
| 173003 - ||  || 18 iulie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 173004 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 173005 - ||  || 30 iulie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 173006 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173007 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173008 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173009 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173010 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173011 - ||  || 14 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 173012 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173013 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173014 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173015 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173016 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173017 - ||  || 13 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 173018 - ||  || 13 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 173019 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173020 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173021 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173022 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173023 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173024 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173025 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173026 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173027 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173028 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173029 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173030 - ||  || 21 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173031 - ||  || 16 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 173032 - ||  || 25 august 2006 ||  || 
|-
| 173033 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173034 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173035 - ||  || 22 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173036 - ||  || 23 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173037 - ||  || 25 august 2006 ||  || 
|-
| 173038 - ||  || 21 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173039 - ||  || 24 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173040 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173041 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173042 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173043 - ||  || 28 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173044 - ||  || 28 august 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173045 - ||  || 27 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173046 - ||  || 27 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173047 - ||  || 29 august 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173048 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173049 - ||  || 18 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173050 - ||  || 31 august 2006 ||  || 
|-
| 173051 - ||  || 30 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173052 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173053 - ||  || 13 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173054 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173055 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173056 - ||  || 16 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173057 - ||  || 17 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173058 - ||  || 16 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173059 - ||  || 19 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173060 - ||  || 16 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173061 - ||  || 16 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173062 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173063 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173064 - ||  || 19 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173065 - ||  || 19 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173066 - ||  || 17 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173067 - ||  || 19 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173068 - ||  || 25 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173069 - ||  || 24 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173070 - ||  || 26 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173071 - ||  || 29 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173072 - ||  || 30 septembrie 2006 || Apache Point || 
|-
| 173073 - ||  || 12 octombrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 173074 - ||  || 14 octombrie 2006 ||  || 
|-
| 173075 || 2006 UC || 16 octombrie 2006 || Wrightwood || 
|-
| 173076 - ||  || 17 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173077 - ||  || 19 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173078 - ||  || 19 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173079 - ||  || 19 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173080 - ||  || 19 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173081 - ||  || 16 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173082 - ||  || 27 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 173083 - ||  || 18 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173084 - ||  || 5 august 2007 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 173085 - ||  || 8 august 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 173086 Nireus ||  || 8 septembrie 2007 ||  || 
|-
| 173087 - ||  || 2 septembrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 173088 - ||  || 8 septembrie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173089 - ||  || 8 septembrie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173090 - ||  || 10 septembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173091 - ||  || 13 septembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173092 - ||  || 14 septembrie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 173093 - ||  || 7 octombrie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 173094 - ||  || 14 octombrie 2007 || Suno || 
|-
| 173095 - ||  || 13 octombrie 2007 ||  || 
|-
| 173096 - ||  || 5 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173097 - ||  || 8 octombrie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173098 - ||  || 6 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173099 - ||  || 8 octombrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 173100 - ||  || 10 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-